Patrimoine du ghetto est une mixtape réalisée par Mac Tyer et produit par Jo Le Balafré sorti le , sortie sur les labels Explosif Musik et Mad Muzzik.

Liste des titres

 Booba - Intro
 Mac Tyer - L'Impulsif
 Lino - La Révolte !
 6Sens - Bienvenue
 El Tunisiano - Zinc
 James Izmad et Adji L'Haineux - Nouveaux Soldats
 Mac Tyer - Tous de passage
 Mac Kregor - Les Vérités
 Despo Rutti, Kamas et Sao - Ultimate Fighting
 Ekoué - Avril 75
 Mac Tyer et Wallen - Auber c'est pas L.A "93 Dangereux"
 16Ar, Sefyu & Kuamen - On vit comme on peut
 113 - Une question d'honneur
 Nessbeal - Enterré vivant
 Kazkami - Sommes-nous les plus haïs ?
 Etadal et Bigou - J'voulais dire
 Mac Tyer - Ange du ghetto
 Mac Tyer et Kery James - Patrimoine du ghetto
 Akhenaton - Au nom de tous les miens

Album de Mac Tyer
Mixtape